

Geografia
 Chevrier – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Savoia

Persone
 Antoine Chevrier (1826-1879) – presbitero francese
 Clément Chevrier (1992) – ciclista su strada francese
 Ferdinando Chevrier (1920-2005) – pittore italiano
 François-Antoine Chevrier (1721-1762) – scrittore francese
 Xavier Chevrier (1990) – fondista di corsa in montagna italiano

Altro
 Topo selvatico di Chevrier – roditore della famiglia dei Muridi